Fruit is een verzamelnaam voor een aantal eetbare vruchten van plantensoorten en -rassen

Fruit kan ook verwijzen naar:
Fruit (The Asteroids Galaxy Tour)
Fruit (computerschaak)